Come Alive – album di Daniel Ash del 2005
 Come Alive – singolo dei Gotthard del 2007
 Come Alive – singolo dei Planet Funk del 2009
 Come Alive – album di Mark Schultz del 2009
 Come Alive – singolo dei Biohazard del 2012
 Come Alive – singolo di Netsky del 2012
 Come Alive – singolo di Paris Hilton del 2014
 Come Alive – album di Paulini del 2015
 Come Alive – singolo dei Pendulum del 2021